Elaphoppia är ett släkte av kvalster. Elaphoppia ingår i familjen Oppiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Elaphoppia